Trigonisca atomaria  — вид безжальных пчёл из трибы Meliponini семейства Apidae. Не используют жало при защите. Хотя жало у них сохранилось, но в сильно редуцированном виде. Вид был впервые описан в 1917 году американским энтомологом Теодором Коккереллем (Theodore Dru Alison Cockerell; 1866—1948).

Распространение 
Неотропика: Коста-Рика (Alajuela, Guanacaste, Puntarenas), Панама (Chiriquí, Colón).

Описание 
Отмечено опыление растений Cecropia insignis (Moraceae), Socratea durissima, Elaeis oleifera (Palmae), Pouteria stipitata (Sapotaceae), Sechium edule (Cucurbitaceae) и хищничество термитов.

Примечания

Литература 
 Albuquerque, P. M. C. & Camargo, J. M. F. (2007). Espécies novas de Trigonisca Moure (Hymenoptera, Apidae, Apinae). Rev. Bras. Entomol. 51 (2): 160—175 [160].

Ссылки 
 Список таксонов на BioLib
 eol.org

Trigonisca
Насекомые Южной Америки
Животные, описанные в 1917 году